Pea Ridge (Arkansas)
Pea Ridge (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos